Jesus Belmiro Mariano (Taiaçu, 10 de maio de 1943) é um poeta matuto e compositor brasileiro.

Dedicou à composição depois que se aposentou como Primeiro Sargento da Polícia Militar.

Ligações externas
Jesus Belmiro - Boa Música Brasileira

 

Compositores do estado de São Paulo
Poetas do estado de São Paulo
Naturais de Taiaçu